Амплијасион Сан Себастијан има више значења:

 Амплијасион Сан Себастијан (Тотолапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Амплијасион Сан Себастијан (Сан Себастијан Рио Ондо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику